Dit is een overzicht van het A1GP seizoen 2006-2007.

Kalender

Eindklassement 

2006-2007
Autosport in 2006
Autosport in 2007